Le terme imouzzar, qui signifie « cascade » tant en tachelhit qu'en tamazight, désigne plusieurs localités berbères, notamment au Maroc.

 Imouzzer, commune rurale de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, dans la région Souss-Massa.
 Imouzzer Kandar, ville de la province de Boulemane, dans la région de Fès-Meknès. 
 Imouzzer Marmoucha, ville de montagne de la province de Sefrou, dans la région de Fès-Meknès.